Arbersee bezeichnet zwei Seen im Bayerischen Wald:

Großer Arbersee
Kleiner Arbersee